Солано има више значења:

 Солано
 Солано (Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Солано (Сиудад Фернандез), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику